Lefortovo (district), een district van Moskou
 Lefortovo (station MZD), goederentreinstation in Moskou
 Lefortovo (metrostation Moskou), metrostation in Moskou
 Lefortovo (gevangenis), gevangenis in Moskou